Buslijn 369 (Amsterdam) - buslijn in de regio Amsterdam
 Buslijn 369 (Bielefeld) - buslijn in de regio Bielefeld, Duitsland
 Buslijn 369 (Bochum) - buslijn in de regio Bochum, Duitsland